Kamnje (Bohinj, Slovenija)
 Kamnje (Šentrupert, Slovenija)